Кампродон () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Франсиско Кампродон (1816 — 1870) — испанский драматург.

Топононим 
 Кампродон — муниципалитет в провинции Жирона, Каталония, Испания.

См. также 
 Кампредон